Vars ist der Name mehrerer Gemeinden und Ortschaften in Frankreich:
 Vars (Charente), Gemeinde im Département Charente
 Vars (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 Vars (Hautes-Alpes), Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Vars, Ortschaft in der Gemeinde Chindrieux im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 Vars-sur-Roseix, Gemeinde im Département Corrèze

Vars ist der Name folgender Personen:
 Henry Vars (1902–1977), US-amerikanischer Filmkomponist polnischer Herkunft
 Láilá Susanne Vars (* 1976), samisch-norwegische Völkerrechtlerin, Politikerin und Hochschulrektorin

vars ist die Abkürzung für:
 Varsekunde, eine Einheit der elektrischen Blindenergie, siehe Joule#Verwandte Einheiten

Siehe auch:
 Var